Александр Анатольевич Кузюков () — российский фехтовальщик, занимающийся паралимпийским фехтованием и участвующий в соревнованиях международного уровня. Двукратный паралимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, 23-кратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Родился в 1987 году в рабочем посёлке Марьяновка Омской области. В детстве занимался бегом, плаванием и баскетболом. В восемнадцать лет получил производственную травму на строительной площадке. Получил компрессионный перелом позвоночника и потерял способность использовать ноги. После травмы принял решение заниматься паралимпийским фехтованием (фехтование сидя), такая секция была создана в Омске. Тренером спортсмена стал Валерий Петрович Пуртов.

Высшее образование получил в Сибирском автомобильно-дорожном институте, после этого окончил Сибирскую государственную академию физической культуры и спорта (факультет по специальности «Тренер-преподаватель физической культуры и спорта»).

Трёхкратный чемпион мира: Будапешт (2013), Рим (2017), Чонджу (2019). Трёхкратный чемпион Европы.

В 2021 году прошёл отбор на Паралимпийские игры 2021 года в Токио. На играх в индивидуальных соревнованиях выиграл все поединки, победив по ходу турнира трёх предыдущих паралимпийских чемпионов, и стал чемпионом Паралимпийских игр. Через два дня завоевал золото в составе команды российских шпажистов, которые в финальном поединке победили оппонентов из Китая.

Примечания 

Фехтовальщики России
Чемпионы Паралимпийских игр от Паралимпийского комитета России
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Фехтовальщики на летних Паралимпийских играх 2020 года
Выпускники Сибирского автомобильно-дорожного университета
Выпускники СибГУФК